Châtelneuf ist der Name zweier französischer Gemeinden:
Châtelneuf (Jura) im Département Jura
Châtelneuf (Loire) im Département Loire

Siehe auch:
 Châteauneuf